Kup Rusije u nogometu (ruski Кубок России по футболу) je glavno nogometno kup natjecanje u Rusiji kojeg organizira Ruski nogometni savez.

O natjecanju 
Kup je pokrenut 1992. godine, nakon raspada Sovjetskog Saveza i osamostaljenja Rusije kao glavno kup natjecanje.  U kupu sudjeluju klubovi iz tri najiše ruske lige: Premijer lige, Nacionalne lige (ranije Pervij divizion), Profesionalne lige (ranije Vrtoroi divizion), kao i kvalificirani klubovi iz nižih liga. Prve utakmice kupa se igraju obično u travnju, a završnica u svibnju iduće godine, tako da sama sezona kupa traje više od jedne godine.

Završnice

Klubovi po uspješnosti 

 ''stanje do sezone 2018./19.

Poveznice 
 Ruski nogometni savez
 Ruska Premijer liga
 Ruska Nacionalna liga (Prva divizija)
 Ruska Profesionalna liga (Druga divizija)
 Superkup Rusije u nogometu
  Ruski nogometni savez - stranica natjecanja

Izvori 
  rsssf.com, nogometni kupovi u Rusiji
  wildstat.com, Ruski nogometni kup
  soccerway.com, Ruski nogometni kup

Ruska nogometna natjecanja
Rusija
Nacionalni nogometni kupovi